Корархеоти () — тип архей.

Назва походить від грецького іменника koros або kore, що значить ‘‘молодий чоловік’’ чи ‘‘молода жінка’’, і грецького прикметника archaios, що означає ‘‘древній’’. Також відомі як Xenarchaeota.

Аналіз послідовності генів їх 16S рРНК показав, що Корархеоти давно відокремилися від інших архей і не належать до їхніх головних груп, кренархеотів () і евріархеотів (). Аналіз геному одного з корархеотів, вирощеного у мішаній культурі, виявив ряд зближуючих з кренархеотами і евріархеотами рис, тим самим підтвердивши гіпотезу про існування древнього загального предка цих груп.

Екологія 

Корархеоти були знайдені тільки в гідротермальних джерелах з високою температурою. У різних особин є відмінності на різному філогенетичному рівні, пов'язані з умовами, в яких вони мешкають: температурою, солоністю води (прісна або морська) та/або географією місця. У природі корархеоти були виявлені лише у невеликий кількості.

Філогенія

Примітки 

Типи архей
Термофіли